La Japan Cup est une course hippique de plat.
 La Japan Cup est une course cycliste sur route.